III liga polska w piłce nożnej (1958) – 6. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Rozgrywki prowadzone w 17 grupach, następnie zwycięzcy grup występują w eliminacjach do II ligi. W eliminacjach brało udział 16 drużyn grając w 4 grupach systemem kołowym.

Grupa (Katowicka I)

Grupa (Katowicka II)

Grupa (Krakowska)

grupa I 
Tabela:

1 	Unia Tarnów 	22 	37 	46-12 	  	  	 
2 	Wisła II Tarnów 	22 	33 	61-24 	  	  	 
3 	Kabel Kraków 	22 	32 	44-22 	  	  	 
4 	Tarnovia Tarnów 	22 	26 	39-27 	  	  	 
5 	Hutnik Kraków 	22 	25 	37-22 	  	  	 
6 	Dąbski Kraków 	22 	23 	40-37 	  	  	 
7 	Metal Tarnów 	22 	21 	34-28 	  	  	 
8 	Wanda Kraków 	22 	18 	48-44 	  	  	 
9 	Kolejarz Prokocim 	22 	18 	34-37 	  	  	 
10 	Dalin Myślenice 	22 	17        	28-38 	  	  	 
11 	Okocimski KS Brzesko        	22        	7 	13-55 	  	  	 
12 	Bocheński KS Bochnia 	22 	7 	22-100

grupa II 
Tabela:

1 	Unia Oświęcim 	20 	31 	62-21 	  	  	 
2 	KS Chełmek 	20 	30 	47-22 	  	  	 
3 	Górnik Brzeszcze 	20 	25 	43-32 	  	  	 
4 	Beskid Andrychów 	20 	20 	31-27 	  	  	 
5 	Fablok Chrzanów 	20 	  	  	  	  	 
6 	Koszarawa Żywiec 	20 	19 	33-45 	  	  	 
7 	Czarni Żywiec 	20 	  	  	  	  	 
8 	Garbarnia II Kraków        	20        	16        	38-43 	  	  	 
9 	Wawel II Kraków 	20 	16 	37-41 	  	  	 
10 	Cracovia II Kraków 	20 	14 	27-41 	  	  	 
11 	KS Olkusz 	20 	9 	21-52

finał 
Unia Tarnów - Unia Oświęcim 6:1, 0-3
W decydującym spotkaniu barażowym o mistrzostwo III ligi krakowskiej, rozegranym na stadionie Cracovii w Krakowie, Unia Tarnów zwyciężyła Unię Oświęcim 4:1 (2:0), uzyskując kwalifikację do eliminacji o II ligę.

Grupa (Warszawska)
1.Polonia Warszawa	28	47	100:35	21	5	2  
2.Varsovia Warszawa (b)	28	34	69:45	15	4	9 
3.Lotnik Warszawa	28	33	87:52	15	3	10  
4.Mazur Ełk	28	33	55:42	15	3	10  
5.Huragan Wołomin	28	33	56:47	15	3	10  
6.RKS Stal Okęcie Warszawa	28	32	69:42	14	4	10  
7.Znicz Pruszków	28	32	57:41	14	4	10  
8.Legia II Warszawa	28	31	78:49	14	3	11  
9.Bzura Chodaków (s)	28	31	69:51	13	5	10 
10.Orzeł Warszawa	28	30	59:55	13	4	11  
11.Warszawianka	28	26	49:64	12	2	14  
12.Mazur Karczew	28	22 	53:56	9	4	15  
13.Lechia Grodzisk Maz. (b)	28	21	43:70	9	3	16  
14.Gwardia Białystok	28	12	26:81	5	2	21 
15.ŁKS Łomża (b)	28	1	18:164	0	1	27

Grupa (Gdańska)

Grupa (Poznańska)
Tabela
1 	Olimpia Poznań 	22 	33 	62-39 	  	  	 
2 	Polonia Leszno 	22 	30 	47-23 	  	  	 
3 	Prosna Kalisz 	22 	24 	50-25 	  	  	 
4 	Polonia Poznań 	22 	24 	48-37 	  	  	 
5 	Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski      	22        	23        	48-31 	  	  	 
6 	Lech II Poznań 	22 	23 	38-29 	  	  	 
7 	Obra Kościan 	22 	23 	42-36 	  	  	 
8 	Polonia Chodzież 	22 	22 	31-56 	  	  	 
9 	Polonia Kępno 	22 	20 	39-46 	  	  	 
10 	Luboński KS Luboń 	22 	16 	25-35 	  	  	 
11 	Polonia Piła 	22 	16 	26-73 	  	  	 
12 	Budowlani Poznań 	22 	10 	30-74

Grupa (Wrocławska)
Tabela
1 	Ślęza Wrocłąw 	18 	24 	33-14 	  	  	 
2 	Orzeł Ząbkowice Śląskie 	18 	22 	30-22 	  	  	 
3 	Lechia Dzierżoniów 	18 	21 	34-28        	9   	3   	6
4 	Olimpia Kowary 	18 	20 	24-26 	  	  	 
5 	Garbarnia Chojnów 	18 	20 	21-24 	  	  	 
6 	Odra Wrocław 	18 	18 	25-33 	  	  	 
7 	Bielawianka Bielawa          	18        	17        	43-38 	  	  	 
8 	Nysa Kłodzko 	18 	16 	29-29 	  	  	 
9 	Polonia Świdnica 	18 	16 	29-30 	  	  	 
10 	Łużyce Lubań 	18 	5 	24-44

Grupa (Rzeszowska)

 W terminach kolejek ligowych równolegle do meczów uczestników były rozgrywane analogicznie spotkania rezerw tychże klubów.
 Od 1957 do 1960 w rozgrywkach ligowych uczestniczył zespół RKS Sanoczanka, powstały w wyniku fuzji KS Górnik Sanoczanka Sanok i ZKS Stal Sanok.
 Triumfator rozgrywek zakwalifikował się do eliminacji o II ligę, a dwa ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1959

Grupa (Łódzka)
Brak tabeli

Grupa (Szczecińska)

 1.Czarni Szczecin                       18  26  49:27
 2.Arkonia II Szczecin                   18  24  57:28
 3.Pogoń Barlinek                        18  23  42:27
 4.Darzbór Szczecinek                    18  23  58:45
 5.Czarni Słupsk                         18  15  30:33
 6.Ina Goleniów                          18  15  27:48
 7.Gryf Słupsk                           18  14  26:35
 8.Bałtyk Koszalin                       18  14  33:54
 9.Grom Świnoujście                      18  13  33:39
 10.Sokół Karlino                        18  13  39:58

Grupa (Lubelska)
1 	Lublinianka 	18 	25 	42-18 	  	  	 
2 	Unia Lublin 	18 	23 	43-17 	  	  	 
3 	Technik Zamość 	18 	23 	37-24 	  	  	 
4 	Hetman Zamość 	18 	22 	57-24 	  	  	 
5 	Motor Lublin 	18 	21 	33-31 	  	  	 
6 	Stal Kraśnik 	18 	16 	40-39 	  	  	 
7 	Gwardia Chełm 	18 	15 	26-37 	  	  	 
8 	Orlęta Łuków 	18 	14 	33-50 	  	  	 
9 	Chełmianka Chełm        	18        	13        	15-41 	  	  	 
10 	Avia Świdnik 	18 	9 	12-52

Grupa (Zielonogórska)
1 	Unia Gorzów Wielkopolski	20        	32        	79-23        	15   	2   	3
2 	Warta Gorzów Wielkopolski 	20 	30 	54-21 	  	  	 
3 	Lechia Zielona Góra 	20 	26 	45-22 	  	  	 
4 	polonia Nowa Sól 	20 	26 	49-33 	  	  	 
5 	Promień Żary 	20 	19 	47-45 	  	  	 
6 	Odra Krosno Odrzańskie        	20 	17 	37-37 	  	  	 
7 	Olimpia Świebodzin 	20 	17 	39-51 	  	  	 
8 	Orzeł Międzyrzecz 	20 	14 	30-47 	  	  	 
9 	Włókniarz Żary 	20 	14 	29-48 	  	  	 
10 	Iskra Wymiarki 	20 	14 	32-57 	  	  	 
11 	Unia Kunice Żarskie 	20 	9 	24-79

Grupa (Zagłębiowska)

Grupa (Opolska)
1 	KKS Kluczbork 	22 	38 	87-14 	  	  	 
2 	Pogoń Prudnik 	22 	28 	50-21 	  	  	   	 
3 	Budowlani II Opole 	22 	26 	46-31 	  	  	   	 
4 	Unia Kędzierzyn 	22 	26 	39-28 	  	  	   	 
5 	KS 92 Krapkowice 	22 	23 	36-32 	  	  	   	 
6 	Polonia Nysa 	22 	23 	39-40 	  	  	   	 
7 	Silesia Otmęt 	22 	21 	26-28 	  	  	   	 
8 	Unia Zdzieszowice 	22 	20 	24-42 	  	  	   	 
9 	Stal Zawadzkie 	22 	19 	26-32 	  	  	   	 
10 	Czarni Głuchołazy 	22 	18 	33-38 	  	  	   	 
11 	Spójnia Racibórz 	22 	14        	21-79 	  	  	   	 
12 	Małapanew Ozimek        	22        	8 	21-73

Grupa (Bydgoska)
1 	Kujawiak Włocławek 	20 	29 	42-36 	  	  	  	 
2 	Chojniczanka Chojnice        	20        	27        	41-17 	  	  	  	 
3 	Celuloza Włocławek 	20 	26 	48-27 	  	  	  	 
4 	Brda Bydgoszcz 	20 	24 	44-30 	  	  	  	 
5 	Olimpia Grudziądz 	20 	22 	21-33 	  	  	  	 
6 	Cuiavia Inowrocław 	20 	21 	37-29 	  	  	  	 
7 	Unia Wąbrzeźno 	20 	21 	44-41 	  	  	  	 
8 	Wisła Grudziądz 	20 	15 	36-41 	  	  	  	 
9 	Gwiazda Bydgoszcz 	20 	13 	37-50 	  	  	  	 
10 	Gryf Toruń 	20 	12 	25-51 	  	  	  	 
11 	Pogoń Mogilno 	20 	10 	26-58

Grupa (Kielecka)

 1.Granat Skarżysko-Kamienna             18  26  32:16 
 2.Broń Radom                            18  23  41:22
 3.Star Starachowice                     18  20  24:25
 4.Radomiak Radom                        18  19  23:20
 5.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski          18  18  31:38
 6.Błękitni Kielce                       18  17  39:26
 7.Proch Pionki                          18  16  22:33
 8.SHL Kielce                            18  15  31:38   
 9.Sparta Kazimierza Wielka              18  13  24:36 
 10.Konecki KS Końskie                   18  13  19:32

Grupa (Olsztyńska) 
1 	Warmia Olsztyn 	14 	25 	51-5 	12 	1 	1
2 	Grunwald Ostróda 	14 	24 	55-13 	11 	2 	1
3 	OKS Olsztyn 	14 	15 	23-26 	6 	3 	5
4 	Granica Kętrzyn 	14 	13 	30-37 	6 	1 	7
5 	Jeziorak Iława 	14 	11 	26-34 	5 	1 	8
6 	Sokół Ostróda 	14 	11        	29-42        	5    	1   	8
7 	Gwardia Olsztyn 	14 	9 	21-46 	4 	1 	9
8 	Olimpia Olsztynek        	14         	4 	23-55 	2 	0 	12

Eliminacje do II ligi

Runda wstępna 
Słowian Katowice - Start Łódź 1:2, 1:1

Grupa I 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Unia Tarnów

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Walter Rzeszów

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Polonia Warszawa

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Awans do II ligi: Olimpia Poznań

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)
 Historia polskiej piłki nożnej - III liga w sezonie 1958

1958 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1958 w polskim sporcie